Nikołaj Kuzniecow (1850-1929) – ukraiński malarz
 Nikołaj Kuzniecow (1898–1967) – radziecki polityk
 Nikołaj Kuzniecow (1904-1974) – radziecki admirał
 Nikołaj Kuzniecow (1911-1944) – radziecki szpieg
 Nikołaj Kuzniecow 1922–1988) – radziecki polityk
 Nikołaj Kuzniecow (ur. 1973) – rosyjski kolarz